Extraliga czeska w piłce siatkowej mężczyzn 2009/2010 (oficjalnie Kooperativa volejbalová extraliga mužů 2009/2010) - 18. sezon rozgrywek o mistrzostwo Czech.

W fazie zasadniczej 12 zespołów gra każdy z każdym, mecz i rewanż. Do fazy play-off przechodzi 8 zespołów, gdzie rozegrane zostaną ćwierćfinały, półfinały i finał (do 3 zwycięstw) oraz mecz o 3. miejsce (do 2 zwycięstw). Drużyny z miejsc 9-11 będą walczyć o utrzymanie. Do niższej ligi spadnie jedna drużyna.

W sezonie 2009/2010 w Lidze Mistrzów Czechy reprezentować będzie klub VK Jihostroj Czeskie Budziejowice, a w Pucharze CEV - VK Dukla Liberec.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Tabela fazy zasadniczej 

1 Za mecz z VK DHL Ostrawa z 4 marca 2010 roku klub SKV Ústí nad Labem nie otrzymał punktu (został zdyskwalifikowany).

Liderzy

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do trzech zwycięstw)

Półfinały 
(do czterech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finał 
(do czterech zwycięstw)

Linki zewnętrzne 
 
 
 

2009 w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Czechach